Ibirama kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ibirama (ort), Santa Catarina, 
 Ibirama (kommun), Santa Catarina, 

Robotskapade Brasilienförgreningar